Lücker ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Lücker (1931–2008), deutscher Feldhockeyspieler
 Arno Lücker (* 1979), deutscher Komponist
 Björn Lücker (* 1967), deutscher Jazzmusiker
 Hans August Lücker (1915–2007), deutscher Politiker (CSU)
 Joop Lücker (1914–1980), niederländischer Journalist
 Martin Lücker (* 1953), deutscher Organist
 Paul Lücker (1847–1931), Geheimer Sanitätsrat und Stadtvorsteher in Preußisch Oldendorf

 Walther Lücker (* 1957), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Lückert